

Відомі носії 
 Левковський Аристарх Михайлович (1865—1922) — лікар-невропатолог, доктор медицини, професор.
 Левковський Віталій Вікторович — капітан Збройних сил України.
 Левковська Ксенія Юріївна — українська і азербайджанська триатлоністка.

Прізвища